Squillace – comune in provincia di Catanzaro (Italia)
 Squillace (Esquilache) –  film del 1989 diretto da Joaquín Molina e Josefina Molina
 Francesco Squillace – arbitro di calcio italiano